В одиночному розряді тенісного турніру WTA Congoleum Classic 1974, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1974, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг 6-3, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Біллі Джин Кінг (фінал)
  Керрі Мелвілл (чвертьфінал)
  Ненсі Гюнтер (чвертьфінал)

 Відсутня
 Франсуаза Дюрр  (чвертьфінал)
 Крістьєн Кеммер (2-ге коло)
 Маріта Редондо (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Congoleum Classic